Žabare est un toponyme qui peut désigner :
 Žabare, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
 Žabare, une localité de Serbie située dans la municipalité de Topola, district de Šumadija.